A 2019-es Moto3-világbajnokság a sorozat hetedik idénye volt, ami a MotoGP betétfutamaként szerepelt. A szezon március 10-én kezdődött a katari nagydíjjal, és november 17-én ért véget Valenciában. A bajnok Lorenzo Dalla Porta lett.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Konstruktőrök

Csapatok

Megjegyzések 
 - A Bester Capital Dubai szponzor elhagyta a csapatot, így San Marinótól WorldwideRace néven voltak jelen.
 - Can Öncü az első pénteki edzésen részt vett a 13. forduló során, mielőtt Deniz Öncü váltotta.

Jegyzetek

További információk

világbajnokság